Ross River kan syfta på följande:
 Ross River, Queensland, en flod i Australien
 Ross River, Yukon, en flod i Kanada